Citroën Racing (anche noto come Citroën Sport per le stagioni passate) è il reparto sportivo della casa automobilistica francese Citroën, dal 2003 al 2019 prese parte attivamente al Campionato del mondo rally con una propria squadra denominata Citroën Total World Rally Team.

La struttura è stata fondata nel 1989, ha sede a Versailles. 
La scuderia, nel novembre 2019, ha dichiarato di abbandonare il mondiale WRC con effetto immediato.

Vetture utilizzate
Dal campionato del mondo rally 2001, la squadra ufficiale Citroën corre con vetture WRC.
Citroën ZX
Citroën C2
Citroën Xsara Kit Car (1998-1999)
Citroën Saxo Kit Car (2000)
Citroën Saxo S1600 (2001-2004)
Citroën Xsara WRC (2001-2006)
Citroën C4 WRC (2007-2010)
Citroën DS3 WRC (2011-2016)
Citroën C3 WRC  (2017-2019)

Sponsor 
 Total, sponsor principale
 Red Bull
 Le Coq Sportif
 Michelin
 Eurodatacar

Risultati

Campionato del mondo rally

Campionato del mondo turismo

Palmarès

Campionato del mondo rally
Titoli
 8 Campionati del mondo marche (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 e 2011)
 9 Campionati del mondo piloti con Sébastien Loeb (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012)
 2 Campionato europeo rally con Simon Jean-Joseph (2007) e Aleksej Luk'janjuk (2020)
 2 World Rally Championship-2 con Robert Kubica (2013) e Mads Østberg (2020)
 2 Campionato Italiano Rally con Andrea Crugnola (2020 e 2022)
 9 Campionato francese rally 1998, 1999, 2000, 2001, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020

Rally raid 
 - 4 Rally Dakar con Ari Vatanen (1991), Pierre Lartigue (1994, 1995 e 1996)
 - 5 Coppa del mondo rally raid con Michel Périn (1993, 1994, 1995 e 1996), Fred Gallagher (1997)

Piazzamenti

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate
Albo d'oro del campionato del mondo rally
World Rally Car

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Team Citroën nel mondiale rally dal sito Juwra.com

Citroën
Scuderie di rally
Squadre automobilistiche francesi